Кеприке́йское сраже́ние ( — ) — наступление русских войск на позиции турецкой армии во время Первой мировой войны. Завершилось успехом русских войск, которые вынудили османские части к отходу и подошли к крепости Эрзурум.

Силы сторон 
Русская армия в наступлении задействовала: 24 батальона, 14 сотен и 68 орудий. Удар предполагался в направлении труднопроходимой местности, в районе Маслагата и Кеприкея, где турецкое командование не ожидало удара русской армии. Вспомогательные удары наносили также 1-й Кавказский армейский корпус и 2-й Туркестанский армейский корпус.

Ход боевых действий 
Операция началась 28 декабря 1915 года действиями 2-го Туркестанского армейского корпуса, 1-й Кавказский армейский корпус и ударная группировка русских войск перешли в наступление 30 декабря 1915 года. Удар русских войск стал неожиданностью для турок, которые были вынуждены отступать. Внезапности наступления способствовали меры маскировки и дезинформации, предпринятые русским командованием.
Выход части сил ударной армейской группы в тыл турецких войск северо-восточнее Кеприкея решил исход борьбы. 3 января турецкая армия, опасаясь полного окружения, была вынуждена начать отход. При этом все делалось в спешке и туркам приходилось сжигать свои склады, чтобы они не достались русским войскам.

Наступление русских войск проходило в тяжёлых условиях. Снежные бураны, глубокие сугробы осложняли и без того трудный путь по горным склонам. Однако, несмотря на все сложности, авангарды русских войск уже к 7 января подошли к турецкой крепости Эрзерум.

Литература 
Книги
на русском языке
 
 
 
  Доступно скачивание (без схем).
 
на английском языке
 
 
на французском языке

Ссылки 
 

Сражения по алфавиту
Сражения 1915 года
Сражения 1916 года
Сражения Первой мировой войны
Сражения в Турции
Сражения России
Сражения Османской империи
1915 год в Турции
1916 год в Турции
Декабрь 1915 года
Январь 1916 года
События в иле Эрзурум